Флаг Евпатории — один из символов Евпатории.

Флаг утверждён 30 мая 1997 года решением 15 сессии Евпаторийского городского совета XXII созыва от 30 мая 1997 года «О городской символике».

Описание 
«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище (с соотношением сторон 1:1) трёх объединённых разноцветных полос: верхней — зелёной и нижней — красной, каждая из которых составляет 1/6 часть высоты полотнища; в центре средней полосы на жёлтом фоне изображён герб города Евпатории.

Древко флага (длина — 2,5 метра, диаметр — 5 см) окрашено в жёлтый цвет. Верхушка древка увенчана металлической макушкой — круглым наконечником жёлтого цвета, которая крепится (навинчивается) на базу того же цвета.

Размер полотнища в соответствии с эталоном составляет 100 × 100 сантиметров».

Интересные факты 
Евпаторийский альпинист Игорь Панаско 28 июля 2016 года впервые развернул флаг Евпатории на высшей точке России и Европы — на Западной вершине горы Эльбрус.

Примечания

См. также 
 Герб Евпатории
 Евпатория
 История Евпатории

Ссылки 

 Решение 15 сессии городского совета XXII созыва от 30 мая 1997 года «О городской символике»

Флаги городов Крыма
Культура Евпатории
Флаги с изображением баранов
Посох Асклепия в геральдике